familles
 famille Agazzi, une famille patricienne de Venise ;
 sœurs Agazzi, enseignantes italiennes ;

personnalités
 Carolina Agazzi (1870-1945), une des sœurs Agazzi, enseignante italienne ;
 Davide Agazzi (né en 1993), footballeur italien ;
 Ernesto Agazzi (né en 1942), homme politique uruguayen ;
 Evandro Agazzi (né en 1934), philosophe italien ;
 Michael Agazzi (né en 1984), footballeur italien ;
 Rosa Agazzi (1866-1951), une des sœurs Agazzi, enseignante italienne.

Voir aussi